1. Mistrzostwa NACAC w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne zorganizowane pod egidą North America, Central America and Caribbean Athletic Association w San Salvador między 13 i 15 lipca 2007 roku.

Zawody dla wielu sportowców były próbą generalną przed igrzyskami panamerykańskimi, które pod koniec lipca odbyły się w Rio de Janeiro. W mistrzostwach nie uczestniczyli zawodnicy z Kanady i Kuby.

Była to inauguracyjna i jak dotychczas jedyna odsłona mistrzostw NACAC.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2007 w lekkoatletyce
2007
Lekkoatletyka w Salwadorze
2007 w Salwadorze
San Salvador